

En philosophie  
 Le surhumain : une notion de Friedrich Nietzsche désignant une étape au-delà de l'humanité, caractérisée par la créativité et l'originalité.
Übermensch (reprise du terme de Nietzsche à des fins de propagande) : il s'agit alors d'une notion de la philosophie politique nationale socialiste, n'ayant plus rien à voir avec la notion philosophique de Friedrich Nietzsche. Dans cette perspective, il s'agit d'une figure de la propagande nazie, censée indiquer de quelqu’un s'il est de « race aryenne » ou pas.

En fiction  
 L'Apparition des surhommes est un roman de science-fiction de B. R. Bruss, de son vrai nom René Bonnefoy, publié en 1953.
 Histoires de surhommes est le douzième volume de la deuxième série de La Grande Anthologie de la science-fiction. Préfacé par Demètre Ioakimidis, il réunit onze nouvelles.
 En fiction, le nom « Superman » est une traduction approximative de surhomme. Depuis la création de ce personnage, l'expression « surhumain » est souvent utilisée pour désigner les personnages de comics dotés de super-pouvoirs (on utilise également méta-humain). Ainsi dans X-Men, la race des mutants est appelée « Homo superior ». Dans le roman L'échelle de Darwin, c'est « homo sapiens novus » qui est employé pour désigner la prochaine étape de l'évolution. L'amélioration artificielle de l'homme est également un thème récurrent en fiction depuis les percées de la génétique, par exemple dans Bienvenue à Gattaca.

En biologie  
La question de savoir si homo sapiens évoluera d'ici quelques dizaines de millénaires en une nouvelle espèce ou race est assez controversée. Mais la plupart des biologistes se refusent à employer des mots comme « surhumain », « sous-humain », race supérieure ou race inférieure en comparant homo sapiens à ses prédécesseurs et à ses éventuels successeurs. Ce que pourrait être le futur humain est une question traitée par la futurobiologie.